

Cinema 
 Betrayed – film del 1916 diretto da Howard M. Mitchell
 Tradita (Betrayed) – film del 1917 diretto da Raoul Walsh
 Controspionaggio (Betrayed) – film del 1954 diretto da Gottfried Reinhardt
 Betrayed - Tradita (Betrayed) – film del 1988 diretto da Constantin Costa-Gavras
 Betrayed – film del 2005 diretto da Valerie Landsburg

Letteratura 
 Betrayed – romanzo di P.C. Cast e Kristin Cast del 2007
 Il segreto di Olivia (Betrayed) – romanzo di Anne Mather
 Costretta ad amare (Betrayed) – romanzo di Bertrice Small

Musica 
 Betrayed – gruppo musicale
 Betrayed – traccia dell'EP Children of the Night dei Dream Evil del 2003
 Betrayed – traccia dell'album City of Evil degli Avenged Sevenfold del 2005

Televisione 
 Affari di cuore (Betrayed) – episodio della settima stagione di Law & Order: Criminal Intent